Карабула́цький сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Урджарського району Абайської області Казахстану. Адміністративний центр — село Карабулак.

Населення — 1787 осіб (2009; 2364 в 1999, 2920 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Карабулацька сільська рада (села Карабулак, Сан-Барлик-Арасан, Уалі) колишнього Маканчинського району.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Урджарського району